Era Istrefi (née en 1994), chanteuse albanaise ;
  (né en 1991), footballeur albano-suédois ;
 Nora Istrefi (née en 1986), chanteuse kosovare.